Frederick Bates kan syfta på bland andra:

 Frederick Bates (1777–1825), amerikansk politiker
 Frederick Bates (1829–1903), engelsk entomolog